Plaats in Indonesië
 Pelita Jaya (Zuid-Pesisir), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Barat in de provincie Lampung
 Pelita Jaya (Belitang Madang Raya), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra
 Pelita Jaya (Lubuk Linggau Barat I), een plaats in het bestuurlijke gebied Lubuklinggau in de provincie Zuid-Sumatra
 Pelita Jaya (Muara Lakitan), een plaats in het bestuurlijke gebied Musi Rawas in de provincie Zuid-Sumatra
Voetbalclub in Indonesië
 Pelita Jaya FC, een voetbalclub uit Karawang op Java